Екабпилсский район () — бывший административный район на юго-востоке Латвии в области Латгале. Граничил с Айзкраукльским, Мадонским, Прейльским и Даугавпилсским районами Латвии, а также Литвой.

История 
7 декабря 1956 года к Екабпилсскому району были присоединены Неретский район и части территорий упразднённых Акнистского и Яунелгавского районов. 17 апреля 1962 года к Екабпилсскому району был присоединён Крустпилсский район.

Население

Известные люди

В районе родились 
 Арвид Янович Жилинский (Жилинскис) (1905—1993) — композитор, пианист, народный артист СССР (1981).
 Дзидра Яновна Калнине (1924—2015) — врач, народный врач СССР (1979).

Ссылки

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии